Уакапоро има више значења:

 Уакапоро (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Уакапоро (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику